Sola kan syfta på:

 Att sola sig, se solbad
 Sola (anime), japansk tecknad TV-serie
 Sola i Karlstad, smeknamn för Eva Lisa Holtz som drev krog i Karlstad på 1700-talet. I förlängningen även slogan för staden.

Geografi

Norge 

 Sola kommun, Rogaland fylke, 
 Stavanger flygplats, Sola
 Sola flystasjon – en militär flygbas

Polen 

 Soła, Lillpolens vojvodskap, 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar